Trafford (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Trafford (Manchester), districte suburbà de Manchester.
 Old Trafford, estadi de futbol situat al districte suburbà de Trafford.
 Trafford Leigh-Mallory (1882 – 1944), Mariscal en Cap de l'Aire britànic.